L'expression basilique Saint-Augustin peut désigner plusieurs édifices religieux :
 La basilique Saint-Augustin à Annaba (anciennement Hippone) en Algérie ;
 La basilique Saint-Augustin à Rome en Italie.

Voir aussi 
 

~
Augustin